15111 Winters - um asteroide

Localidades

Winters (Califórnia)
Winters (Texas)

Veja Também
Winter

Desambiguações de topônimos